Le terme « hourra » peut faire référence à :
 l'interjection « hourra ! », cri d'acclamation ;
 Hourra l'Oural, recueil de poèmes français de 1934 ;
 , roman britannique de 1944 ;
 Hippie Hip Hourra !, épisode de la série d'animation américaine Les Simpson ;
 Hit Hit Hit Hourra, jeu télévisé français ;
 La Trace du Hourra, montagnes russes de France ;
 Une idylle – hélas et hourra, nouvelle russe de 1882.

Voir aussi